YIV steht für:
 Island Lake Airport (IATA-Code), Flugplatz von Island Lake (Manitoba), Manitoba

Yiv ist der Nachname folgender Personen:
 Alena Yiv (* 1979), israelische Schauspielerin und Regisseurin

yiv steht für:
 Nord-Nisu (ISO-639-3-Code), Sprache der Sprachgruppe Nisu (Sprache) der Ethnie der Yi (Volk) in China

Abkürzung